Les Timbers de Portland (en anglais : Portland Timbers) sont le nom de trois clubs de football (soccer) de la ville de Portland dans l'État de l'Oregon aux États-Unis.

Timbers de Portland (NASL) (1975-1982), de la North American Soccer League.
Timbers de Portland (USL) (2001-2010), de la Première division de la USL.
Timbers de Portland (MLS) (2011- ), de la Major League Soccer.